Міста Південної Кореї — список найбільших населених пунктів держави Республіка Корея. Найбільші міста Республіки Корея мають адміністративний статус, еквівалентний адміністративному статусу провінцій. Сеул, найбільше місто та столиця країни, адміністративно є містом з особливим статусом (тхикпельсі), крім того, шість інших великих міст класифікуються як міста прямого підпорядкування або великі міста (кван'ексі). Решта міст (сі) адміністративно входять до складу провінцій (див. Адміністративний поділ Республіки Корея). У Південній Кореї в адміністративні межі міста включаються його передмістя, в тому числі сільські.

Список міст

Див. також 
 Особливі міста Кореї

Посилання 
 National Statistical Office of the Republic of Korea 
 City Population — Die größten Städte in Südkorea 
 База даних Національного статистичного бюро Кореї

Корея Південна

Списки:Південна Корея